Cup of China 2019 — международный турнир по фигурному катанию, четвёртый этап Гран-при сезона 2019/2020, организованный Ассоциацией фигурного катания Китая. Прошёл с 7 по 10 ноября 2019 года на льду «Культурно-спортивного центра Хуаси» (Чунцин). Фигуристы выявили победителей в четырёх дисциплинах: в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

Расписание

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки
 Информация о турнире на официальном сайте Международного союза конькобежцев.
 
 Статья о первом дне соревнований на сайте ifsmagazine.com
 Заметки о каждом виде программы на сайте goldenskate.com

2019 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2019/2020
Спорт в Китае в 2019 году
Ноябрь 2019 года